«Смерть на похоронах» — это название имеют несколько фильмов:

 Смерть на похоронах (фильм, 2007) — английский фильм 2007 года, комедия с элементами чёрного юмора.
 Смерть на похоронах (фильм, 2010) — американский фильм 2010 года, комедия с элементами чёрного юмора, ремейк фильма 2007-го года